Avaglio ima više značenja:
 Avaglio, Pistoia
 Avaglio, Udine